Сезон 2006/2007 — 15-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 32-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу, опередив «Челси» на 6 очков, а также дошёл до финала Кубка Англии и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам сезона восемь футболистов «Юнайтед» вошли в символическую сборную по версии ПФА, Криштиану Роналду получил восемь индивидуальных наград, а сэр Алекс Фергюсон был признан лучшим тренером сезона.

В этом сезоне клуб отметил 50-летнюю годовщину дебюта «малышей Басби» в еврокубках. По этому случаю был проведён товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и сборной Европы, организованный в сотрудничестве с УЕФА, отмечавшим 50-летнюю годовщину подписания Римского договора.

Форма 
Поставщиком формы для клуба в сезоне 2006/07 была компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, стала компания AIG.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2006/2007

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Стадия плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Статистика выступлений 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака – указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отданы в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2006/2007 на StretfordEnd.co.uk 

2006-2007
2007
Манчестер Юнайтед